

Села 
 Водяне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Добровеличківська селищна громада (в минулому — Добровеличківський район)
 Водяне — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Рівнянська сільська громада